Cerase ima više značenja:
 Cerase, Chieti
 Cerase, Teramo